Andrew Russell Aandahl (1912-2003) – geologo statunitense
 Fred Aandahl (1887–1950) – architetto statunitense
 Fred George Aandahl (1897-1966) – politico statunitense
 Søren Jørgensen Aandahl (1802-1886) – politico norvegese
 Vance Aandahl (1944) – scrittore statunitense